Red Bull (drank), een energiedrank en fabrikant
Red Bull GmbH, het bedrijf hierachter
Red Bull (theater), een voormalig Londens theater
Red Bull Records, een Amerikaans platenlabel

Voetbal:
Red Bull Salzburg, een Oostenrijkse voetbalclub
New York Red Bulls, een Amerikaanse voetbalclub
Red Bull Arena (New Jersey) of Red Bull Park, een voetbalstadion van Red Bull New York in Harrison, New Jersey
Red Bull Arena (Leipzig), voorheen Zentralstadion, een voetbalstadion in Leipzig
 Red Bull Brasil, Braziliaanse voetbalclub
Autosport:
Red Bull Racing, een Oostenrijks Formule 1-team
Scuderia AlphaTauri, het zuster/jeugd-Formule 1-team van Red Bull Racing
Red Bull Technology, een bedrijf dat Formule 1-auto's ontwerpt voor voornamelijk Red Bull Racing
Red Bull Ring, een Oostenrijks racecircuit

Extreme sporten:
Crashed Ice (Red Bull Crashed Ice), een ijssportevenement

Luchtvaart:
Red Bull Flugtag, een evenement met zelfgemaakte vliegtuigen
Red Bull Air Race World Series, een internationale wedstrijd voor stuntvliegers
Red Bull Air Race Rotterdam, een stuntvliegevenement in de haven van Rotterdam